Дмитрий Дмитриевич Евстафьев (род. 29 января 1947, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра. Заслуженный артист России (2000).

Биография 
В 1970 году закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1973 году — артист театра им. Ленсовета, с 1973 г. работал в Красноярском ТЮЗе, с 1976 года — в Орловском ТЮЗе. В 1983—1989 годах — артист Ленконцерта, в 1989—1990 годах — артист Ленинградского филиала Всероссийского объединения «Творческие мастерские». С 31 августа 1990 года — актер Театра сатиры на Васильевском.

25 сентября 2000 получил звание Заслуженный артист РФ.

Ссылки 
 Дмитрий Евстафьев на сайте Театра сатиры на Васильевском 

Персоналии по алфавиту
Актёры России
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Заслуженные артисты Российской Федерации
Родившиеся в 1947 году
Родившиеся 29 января
Википедия:Биографии современников